Kronen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kronen (1883–1956), deutscher Politiker und Landtagsabgeordneter (FDP)
 Heinrich Kronen (Erziehungswissenschaftler) (* 1921), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Kronen (1881–1960), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Krone (Begriffsklärung)
 Kronan